Лавал може да има више значења:
 Лавал (Мајен), град у Француској у департману Мајен
 ФК Лавал, фудбалски клуб из истоименог града
 Лавал (Квебек), град у Канади у покрајини Квебек